G-5 puede hacer referencia a:
 G-5, grupo de países de potencia emergentes.
 G-5 (grupo musical).
 Clase G-5: Lanchas torpederas de producción soviéticas que participaron en combates con las armadas sovíetica, norcoreana, finlandesa y republicana española, durante diferentes conflictos armados.
 Obús Denel G5: Artillería de 155mm, de origen sudafricano